Ho, mia kor' (w esperancie "Och, serce me") jest wierszem Ludwika Zamenhofa uznawanym za pierwszy utwór napisany w tym języku. Został napisany na krótko przed wydaniem Unua Libro.

Tekst

Przypisy 

Literatura esperancka